Васи́лий О́сипов:
 Осипов, Василий Алексеевич (1923—2002) — полный кавалер ордена Славы.
 Осипов, Василий Борисович (1940—2015) — советский и российский математик, просветитель, доцент кафедры математического факультета Дальневосточного федерального университета, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
 
 
 Осипов, Василий Николаевич (1917—1991) — лётчик, дважды Герой Советского Союза.
 Осипов, Василий Тимофеевич (1906—1984) — заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Герой Социалистического Труда.